Anastase Frachery (Frashëri), ou: Anastase-Joseph Totoni-Frachery, un homme de lettres, juriste et un grand patriote albanais
 Abdyl Frashëri (1839-1892)
 Mehdi (Bey) Frashëri (1872/4, Frashër  1963, Rome ), un homme politique
 Mit'hat (Midhat) Bey Frashëri (1880, Ioannina -1949)
 Naim Frashëri (1846, Kiziltoprak -1900)
 Sami Frashëri,  (1850, Frashër - 1904)

Voir aussi 
 Frashër